Баскетболист года конференции Mid-American () — это ежегодная баскетбольная награда, вручаемая по результатам голосования лучшему баскетболисту среди студентов конференции Mid-American, входящей в первый дивизион NCAA. Голосование проводится среди главных тренеров команд, входящих в конференцию, причём свои голоса тренеры подают по окончании регулярного чемпионата, но перед стартом турнира плей-офф, то есть в начале марта, однако они не могут голосовать за своих собственных игроков. Награда была учреждена и впервые вручена Фреду Фостеру из университета Майами в Огайо в сезоне 1967/68 годов.

Эта конференция официально начала свою деятельность ещё в 1946 году, и тогда в неё входило всего шесть команд. С течением времени, при образовании новых университетов, число команд в конференции увеличилось до тринадцати (на данный момент их двенадцать), две команды, Северно-Иллинойсский университет и Университет Маршалла, уходили из неё, а в 1997 году вернулись обратно, но последняя, в 2005 году, опять была переведена в другую конференцию (USA).

Лишь четыре игрока, Том Козелко, Рон Харпер, Гэри Трент и Бонзи Уэллс, получали эту награду по несколько раз, причём только Трент получал её три раза, к тому же только один игрок, тот же Гэри Трент, становился лауреатом премии, будучи первокурсником. Чаще же других обладателями данной награды становились баскетболисты университета Огайо (11 раз), университета Майами в Огайо и университета Толидо (по 6 раз).

Легенда

Победители

Примечания

Ссылки 
 
 

Баскетболисты года конференций NCAA